A edição de 1981/1982 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela segunda vez, pelos espanhóis do FC Barcelona que, na final no seu estádio (Camp Nou), derrotou os belgas do Standard de Liège por 2-1.

O representante português, o FC Porto, chegou aos quartos-de-final, quando foi eliminado pelos futuros finalistas, o Standard de Liège.

Pré-eliminatória

Esquema

Primeira Eliminatória 

1Eintracht Frankfurt perdeu a eliminatória no desempate por penáltis por 5-4

Segunda Eliminatória 

11. FC Lokomotive Leipzig perdeu a eliminatória no desempate por penáltis por 5-4

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1981 no futebol
1982 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças